Олово:

 Олово — металл, 50-й элемент таблицы Менделеева.
 Олово — город, центр одноимённой общины в Боснии и Герцеговине.
 Олово — община в Боснии и Герцеговине.